Maddenia es un género extinto de astrapoterio, mamíferos meridiungulados herbívoros caracterizados por sus grandes colmillos y el desarrollo de trompas nasales, propios de América del Sur. El género fue descubierto en un farallón cercano al Lago Colhué Huapi en la localidad La Cantera, en la provincia de Chubut, en Argentina, en sedimentos correspondientes a la formación Sarmiento, que data de finales del Oligoceno (edad mamífero Deseadense).

El nombre del género Maddenia es en homenaje al paleontólogo Richard Madden, por sus aportes a la paleontología de América del Sur, en tanto que el nombre de la especie tipo y única conocida, Maddenia lapidaria, deriva del latín lapidarius, "de piedra".Esta especie se basa en el holotipo MPEF PV 7735, un fragmento de maxilar con dientes molares y premolares asociados y un canino parcial asociado, además de varios ejemplares adicionales que incluyen varios dientes aislados y otros fragmentos de mandíbulas. A partir de estos restos se estableció que Maddenia era un astrapoterio pequeño, cerca de 50% menor que Astraponotus. Sus molares eran altos, con coronas complejas y caninos moderadamente desarrollados, características propias de los astrapoterios avanzados de gran tamaño del Oligoceno y el Mioceno (como Astrapotherium y Granastrapotherium), lo que sugiere que debió de ocupar un hábitat diferenciado con respecto a otras formas de gran tamaño, y que por sus características anatómicas constituye una forma intermedia entre los astrapoterios primitivos como Albertogaudrya y astrapotéridos como Parastrapotherium, con los que conforman taxones hermanos a las dos subfamilias de la familia Astrapotheriidae, Astrapotheriinae y Uruguaytheriinae.

Filogenia 
Cladograma según Bond et al., 2011, destacando la posición filogenética de Maddenia:

Referencias 

Mamíferos extintos de América del Sur
Mamíferos del Oligoceno
Astrapotheria